

Geografia

Austria 
 Neustadtl an der Donau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

Czechy 
Dawne nazwy miejscowości:
 Nové Město na Moravě
 Stráž
  (niem. Neustadt bei Arnau)

Rumunia 
Dawna nazwa miejscowości:
 Baia Mare

Słowenia 
Dawna nazwa miejscowości:
 Novo Mesto

Zobacz też 
 Neustadt